De Rolhockey Champions Cup 1988 was de 23e editie van de door de CERH georganiseerde Rolhockey Champions Cup.

Historiek 
Er namen tien clubs uit negen landen deel, voor België was dit Kurink HC en voor Nederland RHC Residentie. Spanje had twee deelnemers: enerzijds HC Liceo, de winnaar van de vorige editie, en anderzijds FC Barcelona. 

Rolhockey Champions Cup